Лазэр () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лазэр, Валерий (род. 1968) — министр экономики Молдовы.
 Лазэр, Костин (род. 1981) — румынский футболист, полузащитник.
 Лазэр, Элисабета (род. 1950) — румынская гребчиха.